Лишки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лишки — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.

Россия 
 Лишки — деревня в Солецком районе Новгородской области.